

Лейк-Артур — місто, штат Луїзіана
 Лейк-Артур — місто, штат Нью-Мексико